Camillo Isnardi – tiratore a segno italiano
 Gianna Chiesa Isnardi – filologa e scrittrice italiana
 Isnardi – famiglia di antica nobiltà
 Lorenzo Isnardi – religioso, insegnante e storico italiano
 Margherita Isnardi Parente – storica della filosofia e filosofa italiana